USS Missouri (1841), 1841-1843
USS Missouri (BB 11), Maine osztály 1900–1922
USS Missouri (BB 63), Iowa osztály 1944–1992
USS Missouri (SSN 780)